«Мальчики» — художественный фильм режиссёра Екатерины Сташевской-Народицкой, снятый творческим объединением «Товарищ» киностудии «Мосфильм» по одноимённому роману Александра Рекемчука в 1971 году.

В фильме использована музыка И.-С. Баха, Гайдна, Грига, Жене, Римского-Корсакова, Рубинштейна, Пуччини.

Песни исполняет хор мальчиков  под руководством Германа Перельштейнаса. Солисты: Арунас Маликенас, Збигнев Качановский, Владимир Прудников, Римас Сприндис.

Сюжет 
Фильм рассказывает о воспитанниках Московского хорового училища. В центре сюжета судьба талантливого мальчика, пришедшего в хор из детского дома.

Женя Прохоров — одарённый ребёнок, взят Владимиром Константиновичем в музыкальную школу из детского дома в Липовке. Солист хора, принимавший участие в записи новой пластинки популярного композитора, теряет голос во время незапланированного концерта. После некоторого охлаждения к занятиям, чувствует в себе талант сочинителя. Готовится к сдаче экзаменов на композиторский факультет Московской консерватории.

Коля Бирюков — до появления Прохорова был солистом. После голосовой мутации теряет место в хоре. Переживает, не может представить себя вне музыки. Не окончив училища, выбирает себе занятие, далёкое от творчества, но в итоге остаётся довольным своим выбором.

Саша Тиунова — подруга Жени по детскому дому. С гордостью следит за его успехами. Встречается с ним после долгого перерыва накануне экзаменов.

Владимир Константинович Наместников — профессор, директор хорового училища и руководитель детского хора. Всю жизнь отдаёт музыке и воспитанию детей.

Виктор Викторович — организатор полупрофессиональных выездных концертов, делец и авантюрист. Непосредственный виновник того, что Женя потерял голос.

Майя Вяземская — сестра Гоши, была страстной поклонницей Жени Прохорова до потери им голоса. После этого легко переключилась на увлечение мальчиком-шахматистом.

В ролях 
 Антон Табаков — Женя Прохоров в детстве
 Андрей Дроздов — Женя-подросток
 Анатолий Никитин — Женя Прохоров
 Юрий Леонидов — Владимир Константинович Наместников
 Антонина Максимова — Вера Ивановна
 Геннадий Юдин — композитор
 Леонид Куравлёв — Виктор Викторович
 Лена Зателепина — Саша Тиунова
 Татьяна Назарова — Саша Тиунова в детстве
 Николай Денисов — Коля Бирюков-подросток
 Станислав Садальский — Коля Бирюков
 Алексей Менглет — Гошка Вяземский
 Вероника Изотова — Майя Вяземская
 Евгений Москалёв — Виктор Титаренко
 Александр Вигдоров — Аполлон Лукьянов
 Пётр Меркурьев — мл. лейтенант милиции
 Вера Алтайская — Роза Михайловна
 Валентина Беляева — Мария Леонтьевна, врач-фониатр
В эпизодах:

Евгения Мельникова, Любовь Калюжная, Н. Демиденко, В. Прудников  А. Таможникова, Р. Бекёнис, И. Таможников, В. Гурстис, И. Эдлин, Ольга Тихонова, Валентина Тихонова.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Рекемчук
 Режиссёр-постановщик: Екатерина Сташевская
 Оператор-постановщик: Виктор Белокопытов
 Композитор: Владимир Терлецкий
 Художник-постановщик: Феликс Ясюкевич
 Звукооператор: И. Зеленцова
 Режиссёры: А. Мачерет, З. Рогозовская
 Оператор: Н. Филинковская
 Художник по костюмам: И. Белякова
 Художник-гримёр: Е. Евсеева
 Монтажёр: Ирма Цекавая
 Редактор: А. Репина
 Музыкальный редактор: А. Лаписов
 Оператор комбинированных съёмок: В. Комаринский
 Ассистенты режиссёра: Н. Соловьёв, В. Кочармина
 Текст песен: К. Рыжов, А. Рекемчук
 Директора: А. Стефанский, Ю. Рогозовский

Технические данные 
 широкий формат
 чёрно-белый
 2621 метр
 96 минут

Ссылки 

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Экранизации произведений Александра Рекемчука
Фильмы Екатерины Сташевской